Robert Edwards (fysioloog) (1925-2013), Brits fysioloog
Robert Edwards (voetballer) (1963), Welsh voetballer